Guaraciense – abitanti di Guaraci (Paraná)
Guaraciense – abitanti di Guaraci (San Paolo)